Eduardo Hernández puede referirse a:

 Eduardo Hernández Asiaín (1911-), violinista cubano;
 Eduardo Hernández Moncada (1899–1995), pianista mexicano;
 Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965), arqueólogo español;
 Eduardo Hernández-Sonseca (1983-), baloncestista español;
 Eduardo Hernández Martínez, futbolista salvadoreño.